Desa Peterongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Peterongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,98), Jawa Timur, 
 Desa Peterongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,49), Jawa Timur, 
 Desa Peterongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 112,28), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar